Majkowice ist der Name von drei Orten in Polen:

 Majkowice (Bochnia), in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Majkowice (Nowe Brzesko), in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Majkowice (Ręczno), in der Woiwodschaft Łódź